Za soimenjaka glej Harry Watson.

Harold Ellis »Moose« Watson, kanadski letalski častnik, vojaški pilot, letalski as in amaterski hokejist, * 14. julij 1898, St. John's, Nova Fundlandija in Labrador, Kanada , † 11. september 1957. 

Watson je igral na položaju napadalca za člansko amatersko moštvo Toronto Granites. Leta 1924 je bil član kanadske reprezentance, ki je na Zimskih olimpijskih igrah osvojila zlato medaljo. Leta 1962 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Kariera
V rojstnem kraju je živel do ustalitve v Torontu pri 15 letih pa je živel še v Angliji in Winnipegu, Manitoba. Do leta 1915, ko je bil izbran v prvo moštvo zvezd lige OHA, je zaigral za moštvo Whitby Athletics in srednješolsko moštvo St. Andrew's College. Igral je tudi za moštvo Toronto Aura Lee, nato pa je služil vojaški rok med prvo svetovno vojno. 

Po vojni se je med končnico priključil moštvu Toronto Dentals, a v končnici izpadel proti ekipi Hamilton Tigers. Za sezono 1919/20 se je pridružil moštvu Toronto Granites. Watson je vodil moštvo in z njim osvojil Pokal Allan v sezonah 1921/22 in 1922/23. V obeh sezonah je bil tudi izbran v prvo moštvo zvezd. Moštvo je tudi zastopalo Kanado na Zimskih olimpijskih igrah 1924 in tam osvojilo zlato medaljo. Watson je na olimpijskem turnirju na 5 tekmah dosegel 37 zadetkov, Kanada pa je prepričljivo osvojila prvo mesto z razliko v zadetkih 132-3 iz šestih tekem. 

Watson je odklonil številne ponudbe za profesionalno igranje v ligi NHL. Charlie Querrie, menedžer moštva Toronto St. Patricks, mu je ponudil 10.000 dolarjev, če bi se pridružil ekipi v sezoni 1924/25, a Watson ponudbe ni sprejel. Njegov soigralec Hooley Smith je v ligi NHL preživel 17 let, medtem ko je Watson želel vstopiti v poslovni svet in se je upokojil leta 1924. Občasno je sicer še igral za različna članska amaterska moštva v ligi OHA.

Leta 1930 je postal trener članskega amaterskega moštva Toronto National Sea Fleas. Med končnico leta 1931 je Watson sodil na nekaterih tekmah. Decembra 1931 je v svoji drugi trenerski sezoni nadomestil enega od igralcev in vskočil v igro. Leta 1932 je kot trener osvojil Pokal Allan. 

Leta 1962 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL, leta 1998 pa še v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Whitby Athletics
| OHA-Ml.
| 13/14
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| St. Andrew's College
| OHA-Ml.
| 14/15
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| 
| 
| 
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto Aura Lee
| OHA-Sr.
| 16/17
|
| 8
| 18
| 0
| 18
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| 
| 
| 17/18
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto Dentals
| OHA-Sr.
| 18/19
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 1
| 1
| 0
| 1
| 
| 
|-
| Toronto Granites
| OHA-Sr.
| 19/20
|
| 8
| 17
| 4
| 21
|
| 
|
| 5
| 4
| 1
| 5
| 
|
|-
| Toronto Granites
| Pokal Allan
| 19/20
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 
|-
| Toronto Granites
| OHA-Sr.
| 20/21
|
| 9
| 10
| 4
| 14
|
| 
|
| 2
| 2
| 0
| 2
| 
| 
|-
| Toronto Granites
| OHA-Sr.
| 21/22
|
| 10
| 18
| 4
| 22
|
| 
|
| 2
| 5
| 0
| 5
| 
| 
|-
| Toronto Granites
| Pokal Allan
| 21/22
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 5
| 13
| 2
| 15
| 
| 
|-
| Toronto Granites
| OHA-Sr.
| 22/23
|
| 12
| 21
| 4
| 25
|
| 
|
| 2
| 3
| 0
| 3
| 
| 0
|-
| Toronto Granites
| Pokal Allan
| 22/23
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 11
| 4
| 15
| 
| 2
|-
| Kanada
| Ekshib.
| 23/24
|
| 14
| 24
| 6
| 30
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 24
|
| 5
| 37
| 9
| 46
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Parkdale Canoe Club
| OHA-Sr.
| 24/25
|
| 6
| 6
| 2
| 8
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Parkdale Canoe Club
| OHA-Sr.
| 25/26
|
| 1
| 1
| 1
| 2
|
| 
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 
|-
| Parkdale Canoe Club
| OHA-Sr.
| 26/27
|
| 1
| 2
| 0
| 2
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto Marlboros
| OHA-Sr.
| 27/28
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| 
| 
| 28/29
| colspan="14" | 
|-
| Toronto National Sea Fleas
| OHA-Sr.
| 29/30
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| 
| 
| 28/29
| colspan="14" | 
|-
| Toronto National Sea Fleas
| OHA-Sr.
| 31/32
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 79
| bgcolor="#7FFF00" | 155
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" | 190
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 47
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Viri in opombe

Zunanje povezave 
 

Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Kanadski hokejski reprezentanti
Kanadski hokejski trenerji
Kanadski hokejski sodniki
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1924
Olimpijski tekmovalci za Kanado
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Kanado
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Hokejisti Whitby Athletics
Hokejisti St. Andrew's College
Hokejisti Toronto Aura Lee
Hokejisti Toronto Dentals
Hokejisti Toronto Granites
Hokejisti Parkdale Canoe Club
Hokejisti Toronto Marlboros
Hokejisti Toronto National Sea Fleas
Trenerji Toronto National Sea Fleas